Francesco Pignatelli (1652-1734) – cardinale italiano
 Francesco Maria Pignatelli (1744-1815) – cardinale italiano
 Francesco Pignatelli, marchese di Laino (1734-1812) – militare e politico italiano
 Francesco Pignatelli, VII principe di Strongoli (1775-1853) – 7º principe di Strongoli, 9º conte di Melissa, militare e politico italiano 
 Francesco Pignatelli, IX principe di Strongoli (1837-1906) – 9º principe di Strongoli e 11º conte di Melissa, nobile politico italiano